La Supercoppa d'Ucraina 2008 (ufficialmente ) è stata la quinta edizione della Supercoppa d'Ucraina.

Si è svolta il 15 luglio 2008 allo Stadio Vorskla di Poltava tra lo Šachtar, vincitore della Vyšča Liha 2007-2008 e della Coppa d'Ucraina 2007-2008, e la Dinamo Kiev, seconda classificata nella Vyšča Liha 2007-2008 e finalista della Coppa d'Ucraina 2007-2008.

A conquistare il titolo è stata lo Šachtar che ha vinto per 5-3 ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.

Tabellino

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 2008
2008
Incontri del F.K. Dynamo Kyïv
Competizioni sportive a Poltava